DWN steht für:

 Datei zur wissenschaftlichen Nutzung, eine Datei der Forschungsdateninfrastruktur

DWN